Де́витт () — английская фамилия. Известные носители:
 Девитт, Брайс (1923—2004) — американский физик-теоретик.
 Девитт, Джойс (род. 1949) — американская актриса.
 Девитт, Майкл — ирландский республиканец, националистический аграрный агитатор, вдохновитель Махатмы Ганди.
 Девитт, Фергал (род. 1981) — ирландский рестлер, более известный как Финн Балор.
 Девитт, Хелен (род. 1957) — американская писательница-романистка.

См. также 
 Деуитт